Heliolais est un genre monotypique de passereaux de la famille des Cisticolidae. Il se trouve à l'état naturel en Afrique subsaharienne.

Liste des espèces 
Selon  :
 Heliolais erythropterus (Jardine, 1849) — Prinia à ailes rousses, Fauvette à ailes rousses, Fauvette-roitelet à ailes rousses
 Heliolais erythropterus erythropterus (Jardine, 1849)
 Heliolais erythropterus jodopterus (Heuglin, 1864)
 Heliolais erythropterus major (Blundell & Lovat, 1899)
 Heliolais erythropterus rhodopterus (Shelley, 1880)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Cisticolidae